Мост на Жепи може да се односи на:

 Мост на Жепи, културно-историјски споменик на ријеци Жепи;
 Мост на Жепи (приповјетка), приповјетка Иве Андрића, објављена 1928. године.